Escobillas puede referirse a:
El nombre común de la planta Agrostis delicatula
El nombre común de la planta Agrostis nebulosa
El nombre común de la planta Centaurea paniculata.
El nombre común de la planta Chondrilla juncea.
El nombre común de la planta '''''Mantisalca salmantica.